Râul Diaca se poate referi la:

 Diaca - afluent al râului Bistrița
 Diaca - afluent al râului Coșna

Vezi și 
 Diac

Toponime românești